Деррен Виктор Браун (род. ) — британский фокусник, психологический иллюзионист, менталист, гипнотизёр, художник и скептик. Автор ряда книг о психологических опытах и об искусстве иллюзионизма.

Деррен родился в Кройдоне (Южный Лондон) и учился на юриста в Бристольском университете. Там он стал свидетелем представления гипнотизёра по имени Мартин Тэйлор. Это зрелище вдохновило Деррена сменить карьеру и заняться иллюзионизмом и гипнозом. Ещё будучи студентом, он начал подрабатывать фокусником, практикуя традиционные карточные и другие фокусы. С 1992 года он начал практиковать сценический гипноз в Бристольском университете под псевдонимом Деррен В. Браун.

Браун также выступал на представлениях, связанных с чтением мыслей. Вскоре после этого, ему предложили снять пилотную серию телесериала «Контроль разума» на Четвёртом канале.

В 2013 году снялся в роли самого себя, усыпляющего Джона Ватсона, в первой серии третьего сезона «Шерлока».

Книги Д. Брауна 
 Absolute Magic (2-е изд. 2003)
 Tricks of the Mind (2007)
 Pure Effect (3-е изд. 2000)
 Happy: Why more or less everything is absolutely fine (2016)

Фильмы 
 Апокалипсис Деррена Брауна

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Сайт телешоу «Контроль разума» 
 Деррен Браун  на Internet Movie Database
 Деррен Браун  на Sci Fi Channel

См. также 
 Международное общество иллюзионистов

Иллюзионисты Великобритании
Выпускники Бристольского университета